Het WTA-tennistoernooi van Limoges (officieel Open BLS de Limoges) van 2019 vond plaats van 16 tot en met 22 december 2019 in de Franse plaats Limoges. Het was de zesde editie van het toer­nooi. Er werd gespeeld op hardcourt-binnenbanen.

Russin Jekaterina Aleksandrova bereikte beide finales – zij verloor die in het dubbelspel, maar in het enkelspel ging zij met de trofee naar huis.

Enkelspel 
De als eerste geplaatste titelverdedigster, Jekaterina Aleksandrova uit Rusland, slaagde erin haar titel te pro­lon­ge­ren. In de finale ver­sloeg zij de ongeplaatste Wit-Russin Aljaksandra Sasnovitsj in twee sets. Aleksandrova wist voor de derde keer het toer­nooi van Limoges op haar naam te schrij­ven. Het was haar derde WTA-titel, de eerste van 2019. Zij won US$ 20.000 prijzen­geld op dit toernooi.

De Belgische Alison Van Uytvanck was het derde reekshoofd – zij strandde evenwel reeds in de eerste ronde. Haar partner Greet Minnen wist daarentegen door te dringen tot de halve finale, die zij verloor van Sasnovitsj. De derde Belgische, Yanina Wickmayer, had zich via het kwalificatietoernooi een plek in de hoofdtabel veroverd – daar verloor zij haar openingspartij.

De Nederlandse Arantxa Rus kon na haar eerste optreden huiswaarts keren.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Titelhoudsters Veronika Koedermetova en Galina Voskobojeva hadden zich niet voor deze editie van het toer­nooi ingeschreven.

Het eerste reekshoofd, Anna Blinkova en Monica Niculescu, bereikte de halve finale. Daarin wer­den zij uitgeschakeld door de latere winnaressen. Ook de andere drie reekshoofden bereikten de halve finale.

Het als derde geplaatste Spaanse duo Georgina García Pérez en Sara Sorribes Tormo won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het als vierde geplaatste koppel Jekaterina Aleksandrova en Oksana Kalasjnikova in twee sets met een tiebreak in de tweede set. Het was hun eerste geza­men­lijke titel. García Pérez had daar­naast één eerdere dubbel­spel­titel met een andere partner; Sorribes Tormo twee.

Het Belgische stelletje Greet Minnen en Alison Van Uytvanck strandde in de eerste ronde. 

Er waren geen Nederlandse deelneemsters.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

 Enkelspel
 Dubbelspel
* Toernooischema ITF

Limoges 2019
Limoges